Georg Fey ist der Name folgender Personen:

* Georg Fey (Politiker, 1878) (1878–1955), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen 
 Georg Fey (Politiker, 1882) (1882–1959), deutscher Politiker (CSU), Bürgermeister von Memmingen
 Georg Fey (Genetiker) (* 1944), deutscher Genetiker und Hochschullehrer